Oststadt heißen folgende Orte und Stadtteile:
 Oststadt (Göttingen), Stadtteil von Göttingen
 Oststadt (Hannover), Stadtteil von Hannover 
 Oststadt (Hildesheim), Stadtbezirk von Hildesheim
 Oststadt (Karlsruhe), Stadtteil von Karlsruhe
 Oststadt (Mannheim), Stadtteil von Mannheim, siehe Mannheim-Schwetzingerstadt/Oststadt
 Oststadt (Neubrandenburg), Stadtteil von Neubrandenburg
 Oststadt (Pforzheim), Stadtteil von Pforzheim
 Oststadt (Ulm), Stadtteil von Ulm

Siehe auch:
 KRH Klinikum Oststadt-Heidehaus Hannover
 Ostvorstadt
 Vorstadt, zur Begriffsgeschichte